Хайзыонг:

 Хайзыонг — город на севере Вьетнама, столица одноимённой провинции.
 Хайзыонг — провинция на севере Вьетнама, в дельте реки Хонгха.